Лига чемпионов ОФК 2018, также О-лига 2018 () — 17-й розыгрыш клубного футбольного турнира, проводимого Конфедерацией футбола Океании (ОФК), и 12-й после его реорганизации под нынешним названием. Действующий чемпион - "Окленд Сити" выиграл последние 7 титулов подряд.

Победитель Лиги чемпионов ОФК 2018 получит право представлять Океанию на клубном чемпионате мира 2018.

Формат турнира 
По сравнению с розыгрышем 2017 года в этом сезоне в рамках турнира будет введена стадия четвертьфинала, что означает участие в плей-офф двух лучших команд из каждой группы (а не только победителя группы, как в прошлом сезоне).

Участники 
В турнире приняли участие 18 команд, представлявшие 11 футбольных ассоциаций - членов ОФК.
 7 развитых ассоциаций (Вануату, Новая Зеландия, Новая Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы Острова, Таити и Фиджи) выставляют 2 своих команды сразу в групповой этап.
 4 развивающихся ассоциации (Американское Самоа, Острова Кука, Самоа и Тонга) выставляют 1 свою команду в предварительный этап.

Квалификационный раунд 
Турнир прошёл в Паго-Паго (Американское Самоа) 20 января — 26 января 2018 года. 4 команды сыграли однокруговой турнир. Команды, занявшие первые два места, получили путёвки в групповой этап Лиги чемпионов ОФК 2018.

Групповой этап 
Матчи в группах А и В прошли 10 - 16 февраля 2018 года в Порт-Виле и Пираэ соответственно, а в группах С и D 24 февраля - 3 марта в Окленде и Хониаре.

Каждая группа состоит из 4-х команд, которые играют однокруговой турнир по системе "каждый с каждым". 2 сильнейшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Финальный раунд

Участники

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

Лига чемпионов ОФК